

Abbaye Saint-Alban devant Mayence, ancien monastère bénédictin près de Mayence

Saint-Alban, municipalité du Québec, Canada

Saint-Alban, commune française de l'Ain
 Saint-Alban, commune française des Côtes-d'Armor
 Saint-Alban, commune française de la Haute-Garonne
Saint-Alban-Auriolles, commune française de l'Ardèche
Saint-Alban-d'Ay, commune française de l'Ardèche
Saint-Alban-de-Montbel, commune française de la Savoie
Saint-Alban-de-Roche, commune française de l'Isère
Saint-Alban-des-Hurtières, commune française de la Savoie
Saint-Alban-des-Villards, commune française de la Savoie
Saint-Alban-du-Rhône, commune française de l'Isère
Saint-Alban-en-Montagne, commune française de l'Ardèche
Saint-Alban-les-Eaux, commune française de la Loire
Saint-Alban-Leysse, commune française de la Savoie
Canton de Saint-Alban-Leysse
Saint-Alban-sous-Sampzon, ancienne commune française de l'Ardèche, auj. intégrée à Saint-Alban-Auriolles
Saint-Alban-sur-Limagnole, commune française de la Lozère
Canton de Saint-Alban-sur-Limagnole
Château de Saint-Alban
Centre hospitalier François-Tosquelles également connu sous le nom de Saint-Alban

La Roche Saint-Alban, hameau de la commune du Bourget-du-Lac (Savoie, Rhône-Alpes)

Saint-Alban, quartier de la ville de Bâle, en Suisse

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France